Hizb-i Islāmī  (Partei des Islam, Islamische Partei) bezeichnet folgende Parteien in Afghanistan:

 Hizb-i Islāmī (Hekmatyār)
 Hizb-i Islāmī (Chalis)